Der Geneva Challenger 1991 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. August 1991 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1991 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1991
Tennisturnier in Genf